Por Antares pode estar à procura de:
 Antares, a maior estrela da constelação Scorpius.
 Antares, cidade fictícia do livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo.
 Classe Antares, classe de lanchas de fiscalização da Marinha Portuguesa.
 NOc Antares, navio oceanográfico da Marinha do Brasil.
Antares (Maceió), bairro do município brasileiro de Maceió.
Antares (foguete), foguete Norte americano.

Desambiguação